Га́ри Ви́нсент Ма́ббутт (; 23 августа 1961, Бристоль) — английский футболист, который играл на позиции защитника.

Семья 
Гари Маббутт родился в городе Бристоль. Его отец — Рэй Маббут, профессиональный футболист, который выступал в течение 1956—1969 годы за «Бристоль Роверс». Старший брат Гари Маббута — Кевин Маббут выступал за Бристоль Сити и Кристал Пэлас.

Карьера 
Гари Маббутт начал свою профессиональную карьеру в клубе «Бристоль Роверс», который играл в то время во втором дивизионе чемпионата Англии. Гари Маббутт провёл в «Бристоль Роверс» 3 сезона. В сезоне 1980/81, по результатам которого «Бристоль Роверс» выбыл в третий дивизион чемпионата Англии, он стал лучшим бомбардиром клуба с 5 мячами вместе с Эйданом Маккаффери.

В августе 1982 года Гари Маббутт заключил контракт с клубом «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила 105 000 фунтов. Дебют Гари Маббутта произошёл в матче Суперкубка Англии по футболу против «Ливерпуля». По итогам сезона 1986/87 Гари Маббутт стал лучшим игроком года в «Тоттенхэм Хотспур». За 16 сезонов в «Тоттенхэме» Маббутт провёл за клуб 629 матчей и забил 37 голов.

Награды 
Командные:
 Кубок УЕФА: 1984
 Кубок Англии: 1991

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Люди с сахарным диабетом 1 типа